Arrap'i är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Arrap'i ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arrap'i är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Arrap'i ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Arrap'i. Runt Arrap'i är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gjumri,  kilometer öster om Arrap'i.

Runt Arrap'i är det i huvudsak tätbebyggt.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak